Dean Anthony Bouzanis (Sydney, 2 oktober 1990) is een Australisch voetballer van Griekse die onder contract staat bij Sutton United FC.

Carrière 
Dean Bouzanis speelde in de jeugd van de Australische clubs Lilli Pilly FC, Carss Park FC, Sutherland Sharks FC, Northern Spirit FC, Sydney Olympic FC, New South Wales Institute of Sport en het Engelse Liverpool FC. Liverpool verhuurde hem in 2007 een half jaar aan Sydney FC, waar hij twee wedstrijden op de bank zat in de AFC Champions League, maar geen speelminuten maakte. In het seizoen 2009/10 werd hij verhuurd aan Accrington Stanley FC, wat uitwam in de League Two. In 2011 vertrok hij bij Liverpool, waarna na enkele maanden aansloot bij Oldham Athletic AFC. Hier speelde hij twee seizoenen, waarna hij na twee korte periodes bij Aris FC en Carlisle United FC in 2014 naar zijn geboorteland terugkeerde om voor Western Sydney Wanderers te spelen. Halverwege het seizoen 2015/16 vertrok hij naar Melbourne City FC, wat hem in het seizoen 2018/19 verhuurt aan PEC Zwolle. Bij PEC speelde hij geen enkele wedstrijd. In 2020 verliet hij Melbourne en vertrok hij transfervrij naar het Engelse Sutton United FC.

Statistieken

Erelijst
 Western Sydney Wanderers

Zie ook 

 Lijst van spelers van Melbourne City FC
 Lijst van spelers van PEC Zwolle
 Lijst van spelers van Western Sydney Wanderers

Externe link
  Profiel en statistieken van Dean Bouzanis op transfermarkt.nl

Australisch voetballer
Grieks voetballer